Municipio de Crane Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Crane Creek (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Crane Creek (condado de Mason, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Crane Creek (condado de Barry, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.